Persi Diaconis (né en 1945), mathématicien américain
Raymond S. Persi (né en 1975), réalisateur américain

Voir aussi 
 Robin van Persie